Gróf galántai Esterházy Alajos (1780. február 19. – 1868. augusztus 8.) alezredes, kamarás és mecénás
 Herceg galántai Esterházy Alajos (1844. március 9. – 1912. október 26.) lovassági tábornok
 Gróf Esterházy Alajos (1883–1916) első világháborús hősi halott